Kabinett Ryti steht für folgende Regierungen Finnlands:

 Kabinett Ryti I
 Kabinett Ryti II